Steele Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Steele Brook (Connecticut), Fluss im New Haven County in Connecticut  
 Steele Brook (Massachusetts), Fluss im Franklin County in Massachusetts  
 Steele Brook (New York), Fluss im Delaware County in New York  
 Steele Brook (Vermont), Fluss im Franklin County in Vermont